Le comté d'Appling est un comté de Géorgie, aux États-Unis.

Communautés 
 Baxley (siège du comté)
 Graham
 Surrency

Démographie

Notes et références